Pavilhão 9 – um dos pavilhões da Casa de Detenção de São Paulo, que ficou famoso após o Massacre do Carandiru
Pavilhão 9 (torcida) – torcida organizada do Sport Club Corinthians Paulista
Pavilhão 9 (banda) – banda de rap brasileira

Desambiguação